Northern Hearts – cortometraggio del 1912 diretto da Will S. Davis (William Davis)
Northern Hearts – cortometraggio del 1913 diretto da Edward J. Le Saint